Возовик:
 Возовик или возовая лошадь — название лошади для перевозки возов, имела и другие названия ломовая, тяжеловоз.

Фамилия 
 Возовик, Алексей Никитич (1875 — не раньше 1916) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Екатеринославской губернии.
 Возовик, Оксана Олеговна (род. 1985) — украинская шахматистка, гроссмейстер (2003) среди женщин.